Bown ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Bown (* 1946), britischer Keyboarder
 Heather Bown (* 1978), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Jane Bown (1925–2014), britische Fotografin
 Lalage Bown (1927–2021), britische Pädagogin
 Patti Bown (1931–2008), US-amerikanische Jazz-Pianistin
 Ralph Bown (1891–1971), US-amerikanischer Radiopionier

Siehe auch:
 Bowen
 Bowne
 Bone
 Baun
 Bauen